Линус — спутник металлического астероида класса M (22) Каллиопа. Он был обнаружен  2001 года астрономами  и Майклом Е. Брауном с помощью телескопа Кека. Также эта луна была обнаружена другой командой астрономов с помощью канадско-французского телескопа на Гавайях  2001 года. Оба телескопа расположены на горе Мауна-Кеа. Спутник получил временное обозначение .  2003 года он получил название по имени мифологического Лина, сына музы Каллиопы и изобретателя мелодии и ритма.

Диаметр Линуса — 28±2 км, что очень много для спутника астероида и немало даже для самостоятельного астероида. Среди спутников астероидов главного пояса бо́льшие размеры имеют лишь меньшие компоненты двойных астероидов (617) Патрокл и (90) Антиопа.

Из-за несферической формы Каллиопы орбита Линуса прецессирует довольно быстрыми темпами, делая один цикл в несколько лет. Яркость Линуса сильно меняется от одного наблюдения к другому, что может свидетельствовать о его удлинённой форме. Абсолютная звёздная величина — 9,7.

Линус, возможно, образовался из вещества, выброшенного с Каллиопы при некоем столкновении, или является фрагментом разрушенной прото-Каллиопы.

Первое покрытие звезды спутником астероида 
7 ноября 2006 года группа японских астрономов наблюдала покрытие Каллиопой и Линусом звезды 9-й величины. Это было первое успешное наблюдение покрытия звезды спутником астероида, обнаруженным ранее. Это событие позволило впервые достаточно точно оценить диаметр спутника — около 30 км. Наблюдение стало возможным благодаря его предсказанию группой J. Berthier за два года до этого, основанному на наблюдениях за двойной системой Каллиопы с помощью систем адаптивной оптики крупных наземных телескопов.

См. также 
 Спутник астероида

Примечания

Ссылки 
 , announcing Linus' discovery
 , announcing Linus' naming
 Link to the Linus discovery paper, «A Low-Density M-type Asteroid in the Main Belt»
  very well resolved with the 8m VLT
 
 
 
 another image of Kalliope and Linus

Спутники астероидов